Zduny (stad)
 Zduny (gemeente in powiat Krotoszyński)
 Zduny (gemeente in powiat Łowicki)